Moutoussamy est un nom de famille d’origine tamoule (très présent dans l’île de La Réunion) signifiant « perle de dieu », porté par :
 Ernest Moutoussamy (1941-), homme politique guadeloupéen ;
 Laure Moutoussamy, actrice ;
 Léa Moutoussamy (1997-), escrimeuse franco-algérienne ;
 Thierry Moutoussamy alias Lord Kossity, musicien français ;
 Samuel Moutoussamy (1996-), footballeur franco-congolais.

Notes et références 

Patronyme réunionnais